Adlercreutz ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Adlercreutz (1821–1880), schwedischer Staatsmann
 Carl Johan Adlercreutz (1757–1815), schwedischer General
 Fredrik Adlercreutz (1793–1852), schwedischer Militär
 Gregor Adlercreutz (1898–1944), schwedischer Reiter
 Nils Adlercreutz (1866–1955), schwedischer Reiter